Feuergraben ist ein Gewässername:

 Dorfer Feuergraben, Gewässer in Dornbirn im Bundesland Vorarlberg
 Feuergraben (Milde), der links in die Milde im Flusssystem Milde-Biese-Aland fließt
 Feuergraben (Speyerbach), später Kanzgraben, der aus dem Hambacher Wald in Richtung Osten zum Speyerbach fließt
 Feuergraben (Thurbruch), ein Verbindungsgraben zwischen dem Knüppelgraben und dem Gothensee in Thurbruch
 Feuergraben (Wabe), ein Zufluss zur Wabe in Niedersachsen
 Feuergraben (Feuerwehr), werden im deutschsprachigen Raum oberflächlich fließende Gewässer zur Löschwasserversorgungen bezeichnet

Siehe auch:
 Feuerbach